A Praça da Alegria é uma praça da freguesia de Santo António, em Lisboa, nas proximidades da Avenida da Liberdade. A praça dispõe de uma área central, em terraço, ocupada pelo Jardim Alfredo Keil. No lado poente do jardim está um busto de Alfredo Keil, músico, pintor e poeta, compositor da música de A Portuguesa.

História 
Antes do Terramoto de 1755, a área da Cotovia de Baixo ou da Alegria era um arrabalde agrícola, contíguo à grande quinta da Companhia de Jesus, correspondente ao actual Jardim Botânico) e que prolongava até ao Rato. A urbanização da praça terá começado na transição para o século XIX, tendo acelerado em meados do mesmo século, coincidindo com a criação do Passeio Público.

Na zona da Praça da Alegria realizou-se a Feira da Alegria, etapa da vida da Feira da Ladra posterior ao Terramoto de 1755 e que se prolongou até 1835, quando foi transferida para o Campo de Santana.

Passeio da fama
Em 2019 a calçada da Praça da Alegria vai ser transformada num "passeio da fama", que vai incluir grandes personalidades do mundo do teatro.

O memorial vai ser inaugurado oficialmente em 27 de Março de 2019 e terá, para já, gravados 35 nomes. No entanto, com o decorrer do tempo, o objetivo é alargar o número de pessoas homenageadas neste “passeio da fama”.

Ver também 
 Jardim Alfredo Keil
 Alfredo Keil

Ligações externas 
 
 

Alegria
Alegria
São José (Lisboa)